Energieunternehmen bezeichnet:
 Energieversorgungsunternehmen
 Mineralölunternehmen
 Energietechnikhersteller, ein Unternehmen, das Maschinen, Geräte oder Anlagen für die Energietechnik herstellt